Tojal é um nome colectivo que designa um campo de tojo (ulex europaeus).

 Pode designar o conjunto das seguintes duas freguesias do concelho de Loures (popularmente conhecidas como Tojais):
 Santo Antão do Tojal
 São Julião do Tojal
 desde 2013 unidas na União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal

Ou ainda as seguintes personalidades:
 Pedro Tojal - arquitecto português

Desambiguação